Хе́лантеря () — финская фамилия, производная от шведской фамилии Хеландер. Известные носители:

 Хелантеря, Антти — финский дипломат.
  (1891—1962) — финский конькобежец.